Ternay puede referirse a: 

 Ternay, comuna francesa situada en Loir y Cher; 
 Ternay, comuna francesa situada en Ródano; 
 Ternay, comuna francesa situada en Vienne; o
 Charles-Henri-Louis d'Arsac de Ternay marino francés del siglo XVIII.